Бедріх Кутни (1931) — чехословацький боксер, призер чемпіонату Європи.
 Ілона Кутни (1953) — угорська лінгвістка і есперантистка, викладач університету.
 Ян Кутни (1897—1976) — чехословацький гімнаст, призер Олімпійських ігор.